Rondela može značiti:

 cvjetni nasad kružna oblika; rondo, rundela
 rondela (fortifikacija), vrsta platforme za top